Гихо-де-Санта-Барбара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 35,1 км². Население — 416 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 140 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de Guijo de Santa Bárbara
 Página de los Fanegas del Guijo

Муниципалитеты Касереса